Лаура Перико () је колумбијска глумица.

Филмографија:

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1989.
Колумбијски глумци